K-Lite Codec Pack — универсальный пакет кодеков (кодировщиков-декодировщиков) и утилит для просмотра и обработки аудио- и видеофайлов. В пакет входит большое число свободных (open-source), либо бесплатных (freeware) кодеков и утилит.

Существует 4 варианта наборов: Basic, Standard, Full и Mega, отличающихся только составом. Начиная с версии 10.0, вариант 64-bit, содержавший кодеки для 64-битных систем, перестал существовать, а 64-разрядные кодеки были объединены с 32-разрядными. Ранее существовавший также вариант Corporate перестал поддерживаться с 13 августа 2010 года, авторы рекомендуют использовать все пакеты, так как платных кодеков/утилит в сборках K-Lite Codec Pack не осталось.

В версии 4.6.0 появилась полная поддержка Windows 7. В версии 11.3.5 появилась полная поддержка Windows 10.

Последние версии для других операционных систем: 3.4.5 — для Windows 95/98/Me, 7.1.0 — для Windows 2000, 10.0.5 — для Windows XP SP2, 13.8.5 — для Windows XP SP3, 16.7.6 — для Windows Vista.

Описание 
Основные особенности K-Lite Codec Pack:
 Частое обновление
 Полностью настраиваемая установка
 Полное удаление пакета деинсталлятором
 Тщательный подбор кодеков
 Способность избегать потенциальных конфликтов с другими пакетами
 Возможность обнаружить и удалить повреждённые кодеки и фильтры

Варианты 
Существует четыре варианта пакета кодеков K-Lite Codec Pack:
 Базовый () вариант содержит все необходимое для воспроизведения всех распространенных форматов видеофайлов. Такие как AVI, MKV, MP4, OGM и FLV;
 Стандартный () вариант содержит несколько дополнительных функций по сравнению с базовым вариантом. Он содержит классический медиапроигрыватель Media Player Classic. Этот пакет рекомендуется для обычного пользователя;
 Полный () вариант имеет некоторые дополнительные функции по сравнению со стандартным вариантом. Он дополнительно содержит GraphStudioNext и несколько дополнительных фильтров DirectShow;
 Мега () вариант — это самый полный пакет. Он дополнительно содержит кодеки VFW/ACM для кодирования/редактирования видео.

Поддерживаемые форматы файлов

Состав 
Перечислены компоненты варианта Mega.

Медиапроигрыватель 
 Media Player Classic — медиапроигрыватель входит в состав всех вариантов пакета, кроме базового варианта. Начиная с версии 10.6.5 можно установить 64-bit вариант проигрывателя. С версии 13.8.0 используется форк MPC-HC от clsid.

DirectShow видеофильтры 
 Xvid
 On2 VP7
 MPEG-2 (Cyberlink)
 MPEG-2 (Gabest)

VFW видеокодеки 
 Xvid
 x264
 On2 VP3 (в последних версиях отсутствует)
 On2 VP6
 On2 VP7
 Lagarith
 huffyuv
 Intel I.263
 DivX
 YV12 (Helix)
 3ivx (в последних версиях отсутствует)

DirectShow аудиофильтры 
 MusePack (MONOGRAM)
 WavPack (CoreWavPack)
 FLAC (madFLAC)
 Monkey’s Audio (DCoder)
 OptimFROG (RadLight)
 DC-Bass Source
 AC3/DTS Source (AC3File)
 AMR (MONOGRAM)

ACM аудиокодеки 
 MP3 (Fraunhofer)
 MP3 (LAME)
 AC3 (ffcHandler)
 Ogg Vorbis
 DivX Audio

DirectShow source фильтры 
 AVI splitter (Gabest)
 AVI splitter (Haali Media Splitter)
 MP4 splitter (Haali Media Splitter)
 MP4 splitter (Gabest)
 Matroska splitter (Haali Media Splitter)
 Matroska splitter (Gabest)
 Ogg splitter (Haali Media Splitter)
 Ogg splitter (Gabest)
 MPEG PS/TS splitter (Gabest)
 MPEG PS/TS splitter (Haali Media Splitter)
 FLV splitter (Gabest)
 CDDA Reader (Gabest)
 CDXA Reader (Gabest)

DirectShow subtitle фильтр 
 DirectVobSub (a.k.a. VSFilter) — входил в состав VobSub, который перестал развиваться с версии 2.23

Утилиты 
 Bitrate Calculator
 Codec Tweak Tool
 GSpot Codec Information Appliance
 MediaInfo
 VobSubStrip
 GraphEdit заменён на GraphStudio в версии 4.3.1 (см. Changelog, присутствует в версиях Full, Mega, Corporate)
 Haali Muxer
 FourCC Changer

См. также 
 Combined Community Codec Pack (CCCP)
 ADVANCED Codecs
 StarCodec

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Обзор пакета кодеков K-Lite Codec Pack

Кодеки
Аудиокодеки
Видеокодеки